Valdeavellano de Tera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Valdeavellano de Tera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdeavellano de Tera är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Valdeavellano de Tera. Runt Valdeavellano de Tera är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vinuesa,  km väster om Valdeavellano de Tera. I omgivningarna runt Valdeavellano de Tera 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon